Ishii peut faire référence à :
 un patronyme japonais :
 David Ishii (1955-), golfeur américain,
 Hiroshi Ishii (1956-), professeur et chercheur japonais dans le domaine de l'informatique,
 Hisaichi Ishii (1951-), mangaka japonais,
 Ishii Kikujirō (1866-1945), diplomate et ministre japonais,
 Kan Ishii (1921-2009), compositeur japonais,
 Katsuhito Ishii (1966-), réalisateur japonais,
 Kazuyoshi Ishii (1953-), maitre japonais de karaté Seidokan,
 Ken Ishii (1970-), DJ et producteur de musique japonais,
 Kōichi Ishii (1964-), créateur de jeu vidéo japonais,
 Kōji Ishii (1960-), doubleur japonais,
 Kunio Ishii (1941-), joueur de go professionnel japonais,
 Maki Ishii (1936-2003), compositeur japonais,
 Rika Ishii (1980-), chanteuse japonaise,
 Satoshi Ishii (1986-), judoka japonais.
 Shirō Ishii (1892-1959), microbiologiste et lieutenant-général japonais,
 Sōgo Ishii (1957-), réalisateur japonais,
 Susumu Ishii (1924-1991), chef yakuza japonais,
 Takashi Ishii (1946-), réalisateur japonais,
 Tatsuya Ishii (1959-), chanteur japonais,
 Teruo Ishii (1924-2005), réalisateur japonais,
 Tomoya Ishii (1992-), skieur alpin japonais,
 Yoneo Ishii (1929-), historien japonais,
 Yoshiko Ishii (1945-), chanteuse japonaise,
 Yuya Ishii (1983-), réalisateur et scénariste japonais.

 une localité japonaise, le bourg d'Ishii.

Patronyme japonais